HSBC Arena to dawna nazwa dwóch różnych obiektów sportowych, używana w związku z umową o sponsoringu tytularnym z holdingiem finansowym HSBC:

 KeyBank Center (w latach 2000–2011 HSBC Arena) – hala sportowa w Buffalo, w Stanach Zjednoczonych
 Jeunesse Arena (w latach 2008–2017 HSBC Arena) – hala sportowa w Rio de Janeiro, w Brazylii